Михаил Сапега:
 Сапега, Михаил Антоний (1711—1760) — государственный деятель Великого княжества Литовского, ловчий великий, воевода, подканцлер.
 Сапега, Михаил Ксаверий (1735—1766) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, кравчий великий, генерал-майор.
 Сапега, Михаил Франтишек (1670—1700) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, генерал артиллерии и фельдмаршал-лейтенант.
 Сапега, Михаил Юзеф (1670—1738) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, писарь польный, воевода, генерал-лейтенант кавалерии, староста.